Андрей Васильевич Смирнов: Смирнов, Андрей Васильевич (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Смирнов, Андрей Васильевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист.